Фуэнтелисендо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 7,16 км². Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса